

Geografia
 Paes Landim – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Alexandre Paes Lopes (1974) – ex calciatore brasiliano
 Eduardo da Costa Paes (1969) – politico brasiliano
 Juliana Paes (1979) – attrice, conduttrice televisiva ed ex modella brasiliana
 Leander Paes (1973) – tennista indiano
 Maarten Paes (1998) – calciatore olandese
 Reginaldo Paes Leme Ferreira (1965) – ex calciatore brasiliano

Altro
 PAES o Patto dei sindaci – iniziativa della Commissione Europea lanciata nel 2008